Демарко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Демарко, Антонио (род. 1986) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой весовой категории.
 Демарко, Мак (род. 1990) — канадский музыкант, автор-исполнитель.
 Демарко, Нельсон (1925—2009) — уругвайский баскетболист, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1952 и 1956 годов.
 Демарко, Том (род. 1940) — американский инженер-программист, автор и консультант по программной инженерии.

См. также 
 Димарко